Соревнования по бегу на 60 метров у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении 2018 года прошли 3 марта в британском Бирмингеме на арене «National Indoor Arena».

Действующим зимним чемпионом мира в беге на 60 метров являлся Трэйвон Бромелл из США.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC±00:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 3 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 3 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 7 забегах вышли 50 легкоатлетов.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 2 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.

Финал 

Финал в беге на 60 метров у мужчин состоялся 3 марта 2018 года. Американец Кристиан Коулман, который 18 февраля 2018 года установил новый мировой рекорд (6,34), уверенно выиграл забег. Его победное время, 6,37, стало новым рекордом соревнований и вторым результатом в истории лёгкой атлетики. Су Бинтянь в третий раз за зимний сезон улучшил свой же рекорд Азии — 6,42.

Примечания

Ссылки 
 

бег